Spiochaetopterus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Michael Sars 1853. Spiochaetopterus ingår i familjen Chaetopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Spiochaetopterus